Алдин Силлиман Кифер (; , Майами, округ Салин, штат  — , Дейтон, штат ) — американский музыкальный издатель и педагог.

Внук музыкального педагога и издателя Джозефа Функа, с семилетнего возраста помогал своему деду в типографии. Юношей начал преподавать пение в окрестных школах. В ходе Гражданской войны в США воевал в составе Северовирджинской армии, в 1864 г. был взят в плен, содержался в крепости . Выйдя на свободу, вместе с мужем своей сестры Эфраимом Рубушем возродил издательство Функа, умершего в 1862 г., в 1878 г. перенёс его из деревушки Сингерс-Глен, где жил Функ, в город Дейтон; там же основал музыкальную школу, где среди учеников Кифера был Энтони Шоуолтер, приходившийся ему четвероюродным племянником.

Выпускал учебники и песенники для школьного употребления, редактировал нотные периодические издания Musical Million (с 1870 г.) и Fireside Friend, популяризировавшие особый тип музыкальной нотации — изображение каждой ноты значком особой формы, для облегчения возможности чтения нот с листа. Среди песенников Кифера особой популярностью пользовался сборник «Храмовая звезда» (; 1877), включавший песню «Сумерки крадутся» (), написанную Б. К. Анселдом на слова Кифера и широко исполняемую до сих пор в различных обработках.

Литература 
 James R. Goff Jr. Close Harmony: A History of Southern Gospel. — The University of North Carolina Press, 2002.

Ссылки 
 «Сумерки крадутся»  как религиозный гимн в исполнении хора мальчиков
 «Сумерки крадутся»  как стандарт блюграсса

Музыкальные издатели США
Музыкальные педагоги США